Джаррахиды, или Бану-ль’Джаррах (, Banū’l-Jarrāh) — арабская династия, которая периодически правила Палестиной и контролировала Трансиорданию и северную Аравию в — годах (с перерывами).

География 

Джаррахиды периодически владели различными территориями в Палестине — равниной  к востоку от реки Иордан, горами  к юго-востоку от Иордана и горными хребтами  и  на севере Аравии. Их присутствие в Палестине было прерывистым; они контролировали регион в –, –, – годах и около  года. В период конфликта с Фатимидами Джаррахиды переместились в окрестности Пальмиры в  году, а в  году перенесли свои лагеря в ар-Рудж, область между Антакией и Химсом.

Происхождение династии 

Джаррахиды (Бану’ль-Джаррах) были правящим кланом  — арабского племени кахтанитского происхождения.

Прародителем Бану-Тайи, согласно ранним арабским генеалогиям, был Джулхума ибн Удад, известный под лакабом (прозвищем) Тайи. Мусульманский историк ат-Табари, утверждает, что лакаб Ṭayy происходит от слова ṭawā, что по-арабски означает «штукатурить»; он получил это имя, потому что, по словам ат-Табари, он был «первым, кто оштукатурил стены колодца». Родословная Джулхумы восходит к , правнуку Кахтана, полулегендарному общему предку арабских племен южной Аравии. Джулхума был прямым потомком Кахлана через своего отца — Зайда ибн Яшджуба, который, в свою очередь, был прямым потомком Ариба ибн Зайда ибн Кахлана.

Бану-Тайи изначально базировались в Йемене и подчинялись более крупному родственному племени Бану-Азд, но после рассеяния последнего мигрировали в северную Аравию в конце II века. Вскоре после миграции они впервые появляются в древних источниках под именем тэнов: и Ипполит Римский, и Ураний упоминают три разных народа в Аравии в первой половине III века — Taeni, Saraceni и Arabes. Один из участников Первого Никейского собора идентифицируется как taēnos.<ref name="Retso">J. Retsö: The Arabs in antiquity. — с. 704</ref>

Бану-Тайи в основном жили среди горных хребтов Аджа и Сальма на севере Аравии, а Хайбар к северу от Медины был их самым важным оазисом, и оттуда они совершали вторжения в Сирию и Ирак во время засух. Их концентрация в Джебель-Адже и Джебель-Сальме дала горным хребтам их древнее собирательное название Джебель-Тайи. До переселения тайитов эти горы были домом для аднанитского племени , которые после этого потеряли часть территории. Однако в последующие века эти два племени в конечном итоге стали союзниками и вступали в смешанные браки. В древние времена двумя основными ветвями Бану-Тайи были Ааль-аль-Гаус и Ааль-Джадила. Соплеменники жили в разных частях региона: те, кто жил в горах, были известны как аль-Джабалиюн (горцы), те, кто жил на равнине — как ас-Сахилиюн, а те, что на песках пустыни — как аль-Рамлиюн.

 Первые правители 

Первоначально Джаррахиды контролировали крепости в горах . Первыми членами клана Бану’ль-Джаррах, упомянутыми в исторических записях, были братья Дагфаль и Хасан, сыновья Джарраха, по имени которого династия получила своё название. В  году были союзниками карматов и имели резиденцию в Рамле, центре  (военного округа)  провинции .

Дагфаль в  году предоставил убежище одному из полководцев карматского правителя Абу-Тахира аль-Джаннаби, когда последний отправился возглавить экспедицию против фатимидского Египта.

Хасан был командиром вспомогательных войск карматской армии в  году, во время их второго вторжения в Египет. Он принял взятку от фатимидского халифа Маадда ибн Исмаила аль-Муизза (—), и его дезертирство привело к разгрому карматских сил на окраинах Каира и последующей повторной оккупации Фатимидами Палестины и Сирии до Дамаска.

 Муфарридж ибн Дагфаль 

Муфарридж ибн Дагфаль, сын Дагфаля, вошёл в историю во время борьбы Фатимидов с , поддерживаемым карматами полководцем Бувейхидов, который захватил Дамаск. Алп-тегин потерпел поражение в битве при Рамле в  году, и Муфарридж схватил его между  и Калансавой, чтобы получить награду в размере 100 тысяч золотых динаров, назначенную за его голову фатимидским халифом Низаром ибн Мааддом аль-Азизом (—). Джаррахиды задержали Алп-тегина либо в , либо в  на юге Палестины, прежде чем передать его Фатимидам. В обмен на поддержку Джаррахидов халиф назначил Муфарриджа вали (наместником) Рамлы.

В  году фатимидский генерал Фадль ибн Салих предложил , хамданидскому эмиру Мосула (—), контроль над Рамлой вместо Джаррахидов. Тем самым Фадль стремился подавить назревающий союз между основными региональными арабскими державами того времени — Джаррахидами, Хамданидами и Укайлидами. Фадлаллах и его союзники из Укайлидов напали на Рамлу в августе, но потерпели поражение и были захвачены Джаррахидами, которые к тому времени вновь заручились поддержкой Фадля. Последний просил Муфарриджа передать Фадлаллаха халифу аль-Азизу, но, опасаясь, что тот может быть использован Фатимидами против него, Муфарридж убил его и вместо него отправил халифу его голову. Это положило конец правлению Хамданидов в Мосуле.

Вскоре после этого Фадль выступил против Муфарриджа, но был отозван в Каир халифом аль-Азизом, по сути, оставив Джаррахидов фактическими правителями Палестины. Между  и  годами Джаррахиды разграбили и опустошили Рамлу и сельскую местность Палестины, что спровоцировало экспедицию Фатимидов против них в  году. В том же году Джаррахиды восстали против Фатимидов, когда армия последних осаждала Дамаск. К Джаррахидам присоединились остатки армии Фадлаллаха и некий Бишара, арабский наместник Табарийи. В конце концов, в том же году Джаррахиды были изгнаны из Палестины Фатимидами и бежали в сторону Хиджаза. В июне  году они разграбили караван паломников, возвращавшийся в Сирию из хаджа в Мекку, и против них была предпринята ещё одна карательная экспедиция Фатимидов, но она была разбита Джаррахидами в Айле. После этого Муфарридж вернулся в Палестину, но снова потерпел поражение от Фатимидов. На этот раз Муфарридж бежал на север, в сторону Химса, где в конце того же года , черкесский наместник Хамданидов, предоставил ему убежище. В течение следующих десяти лет Муфарридж колебался между византийцами, Бакджуром и Фатимидами. В  году Джаррахиды попытались разграбить Рамлу, но были вынуждены отступить и бежать в горы Аджа и Сальма в северной Аравии, на исконную территорию Бану-Тайи.

В последующие годы сыновья Муфарриджа — Али, Хасан и Махмуд — помогали фатимидскому халифу Мансуру ибн Низару аль-Хакиму (—) в его военных кампаниях. По словам историка Марью Канара, «Муфарриджу представилась возможность сыграть важную политическую роль» в  году, когда опальный фатимидский визирь  укрылся у Хасана ибн Муфарриджа. Историк  утверждает, что «это стало звёздным часом в судьбе лидеров Джаррахидов». На тот момент Джаррахиды контролировали всю внутреннюю часть Палестины от границы с Египтом до Табарийи. По инициативе Хасана и аль-Магриби Джаррахиды напали и захватили Яруха (назначенного аль-Хакимом на пост вали Дамаска) в окрестностях Газы, когда он направлялся в Дамаск. Одновременно они заняли Рамлу, и вскоре после этого Хасан убил Яруха. Они также бросили вызов авторитету аль-Хакима, провозгласив , шерифа Мекки (—), халифом в Рамле. Аль-Хаким подкупил Джаррахидов, чтобы положить конец их восстанию, после чего шериф Хасан вернулся в Мекку, а аль-Магриби бежал в Ирак. Джаррахиды продолжали доминировать в Палестине и стремились укрепить свою власть, обращаясь за поддержкой к местным христианам. С этой целью Муфарридж способствовал восстановлению Храма Гроба Господня, который халиф аль-Хаким разрушил в предыдущие годы.

 Хасан ибн Муфарридж 

Халиф аль-Хаким изменил своё отношение к Джаррахидам с дипломатии на карательную военную силу в августе  года. Али и Махмуд сдались наступающей армии Фатимидов, а аль-Хаким отравил Муфарриджа. Хасан, стремившийся править Палестиной, бежал, но позже получил помилование от халифа, который вернул ему владения Муфарриджа в Палестине. После этого Хасан помогал аль-Хакиму в его экспедициях против Халеба.

В  году Хасан, как представитель Бану-Тайи, вступил со своим племенем в союз с Бану-Кальб при Синане ибн Сулеймане, кальбидском вали Табарийи (до ), и Бану-Килаб при Салихе ибн Мирдасе, мирдасидском эмире Халеба (—). Такой союз между тремя основными арабскими племенами Леванта был беспрецедентным и был направлен против чужеземного господства в сирийской пустыне и степи. Согласно условиям договора, Джаррахиды должны будут править Палестиной, а Кальбиды и Мирдасиды — Дамаском и Халебом соответственно. Правление аль-Хакима закончилось его загадочной смертью в  году, и ему наследовал халиф Али ибн Мансур аз-Захир (—).

В  году Фатимиды назначили  военным губернатором Палестины, против чего выступили Джаррахиды. В  году один из сыновей Хасана и другой вождь бедуинов осадили Айлу и Аришу, на что центральное правительство Фатимидов не смогло отреагировать. Вместо этого Ануш-тегин выступил с инициативой по взиманию налогов с владений Хасана в , чем лишил его доходов, что закончилось убийством солдат Ануш-тегина. Это обострило конфликт с Джаррахидами, особенно после того, как Ануш-тегин заключил в тюрьму в Аскалане двух главных помощников Хасана. В сентябре Джаррахиды начали тотальную войну, чтобы освободить своих людей, разрушив Тверию и осадив Рамлу, и освободили своих людей, подделав документы о разрешении на освобождение. Они вынудили ад-Дизбари бежать из Рамлы, которую они разграбили, и добились уступки Фатимидов, которые передали Набулус во владения Хасана.

Тайиты, кальбиты и килабиты возобновили свой союз в  году, но их обращение за поддержкой к византийцам было отклонено императором Василием II. Тем не менее, они разбили армию Фатимидов, посланную халифом аз-Захиром в том же году, в Аскалане, и Хасан вошёл в Рамлу. После смерти кальбитского Синана ибн Сулеймана его племянник и преемник перешёл на сторону Фатимидов, в то время как Джаррахиды и Мирдасиды продолжали своё восстание. Они потерпели поражение в битве у Тивериадского озера с Фатимидами под командованием ад-Дизбари, после чего Хасан бежал из Палестины. Фатимиды передали владения Джаррахидов в Палестине более дружественным арабским племенам.

Джаррахиды и византийцы заключили союз в  году. Послы Хасана были приняты византийцами в Антиохии и получили украшенный крестом флаг и послание, обещающее им возвращение Палестины их племени. Племя Бану-Тайи также номинально приняло христианство в рамках этого соглашения с византийцами. Коалиция Джаррахидов и Византии вскоре потерпела поражение от Мирдасидов. Хасан возродил свой прежний союз с Бану-Кальб, и они вместе атаковали Фатимидов в Хауране, пока не были изгнаны в Тадмор в пустыне. После этого император Роман III убедил Хасана и Бану-Тайи переместить свои лагеря на византийскую территорию недалеко от Антиохии, и 20-тысячное племя тайитов мигрировало в ар-Рудж на северо-западе Сирии. Там они отразили два нападения Фатимидов на  и . Позже Джаррахиды совершили набег на Афамию от имени византийцев и помогли последним захватить крепость  в хребте Джебель-Нусайрия.

Византийцы и Фатимиды вступили в мирные переговоры в  году, и Хасан присутствовал на этих переговорах в Константинополе. Византийцы поставили условием мира восстановление губернаторства Джаррахидов в Палестине под сюзеренитетом Фатимидов, но аз-Захир отказался, что способствовало провалу мирных переговоров. В следующем году Джаррахиды предложили свою поддержку Ануш-тегину в обмен на их прежние владения в Палестине, но попытка не удалась. Фатимиды и византийцы в конечном итоге заключили десятилетний мирный договор в  году без учёта интересов Джаррахидов. Впоследствии Хасан и его сын Аллаф иногда упоминаются: например, в  году они помогали византийцам в защите Эдессы от Марванидов и Нумайридов. В  году Джаррахиды участвовали в завоевании Ануш-тегином Халеба, удерживаемого Мирдасидами. В результате Хасан был заключён в Константинополе до  года, чтобы предотвратить возможное нападение его племени на Антиохию. Последнее упоминание о Хасане относится к  году, когда Фатимиды разрешили Джаррахидам снова переселиться в Палестину. Правлению Хасана в то время противостоял фатимидский губернатор Дамаска.

 Поздние правители 

Джаррахиды вновь упоминаются в источниках в  году, когда племянники Хасана —  и Хумайд ибн Махмуд — поддержали Абд-аль-Шарифа ибн Аби’ль-Джанна в его попытке вырвать контроль над Дамаском у войск фатимидского визиря . После этого племянники были схвачены и заключены в тюрьму в Каире. Их освобождения потребовал полководец Фатимидов и потомок Хамданидов  в  году. У Хазима были сыновья по имени Бадр и Рабиа. По словам сирийского историка Мустафы А. Хияри, информация о Рабиа в средневековых источниках запутана, хотя он, скорее всего, был командиром вспомогательных бедуинских отрядов Туг-тегина, буридского эмира Дамаска (—). Больше о нём в источниках ничего не упоминается, но отмечается военная деятельность его сыновей Миры и Фадля. Другими его сыновьями были Дагфаль, Табит и Фарадж.

Фадль описан в хронике историка XIII века Ибн-аль-Асира как эмир, который в  году колебался между крестоносцами, завоевавшими побережье Леванта в  году, и Фатимидами, чьё правление было ограничено Египтом с  года. Это побудило Туг-тегина изгнать Фадля из Сирии, после чего тот заключил союз с Садакой I ибн Мансуром, мазьядидским эмиром Хиллы в Ираке (—), а затем перешёл на сторону сельджуков. По словам Ибн-аль-Асира, эпизод, когда Фадль вошёл в Анбар, чтобы заблокировать Садаке путь через пустыню, «было последним, что о нём слышали».

Марью Канар описывает Джаррахидов как «неспокойную семью, не лишённую значения в качестве пешек на шахматной доске Сирии в X—XI веках, на которую то нападали, то ублажали её Фатимиды, которую византийцам удалось использовать, но которые, по-видимому, создали для себя, в своих интересах, правило двуличия, измены и грабежа».

 Потомки династии 

Фадль ибн Рабиа был прародителем клана  (вместе с их ветвью аль-Али), а его братья Мира и Фарадж стали предками кланов аль-Мира и аль-Фарадж соответственно. В совокупности эти кланы образовали союз Бану-Рабиа и вместе со своими союзниками господствовали в пустынных и степных районах между долиной Евфрата на севере и центральным Недждом и северным Хиджазом на юге. Во время правления Айюбидов в Сирии (–) эмиры аль-Фадля и аль-Фараджа чередовались как умара-аль-араб («вожди бедуинских племен»). Однако при мамлюках (–) этот пост стал наследственным в доме аль-Фадль, который имел власть над бедуинами северной Сирии и владел многочисленными владениями, включая Тадмор, Саламию, Мааррат-ан-Нуман, Сармин и Думу. Эмиры из клана аль-Мира обладали аналогичной властью при мамлюках и были известны как мулюк-аль-араб («цари бедуинских племен») в южной части Сирийской пустыни. Клан аль-Фадль оставался влиятельным и во время османского владычества.

 Список правителей 

Известные по письменным источникам правители из династии Джаррахидов:Zambaur, Eduard de: Manuel de généalogie et de chronologie. — с. 102

 Генеалогия 

Генеалогическое древо династии Джаррахидов и их потомков:

 Примечания 

 Литература 
 
 Bakhit, Muhammad Adnan: «The Ottoman province of Damascus in the sixteenth century». — Librairie du Liban, 1982. — ISBN 978-0-86685-322-4.
 Bräu, H. H.: «Ṭaiy». // «Encyclopaedia of Islam» (1st edition). Leiden: Brill, 1936. — ISBN 978-90-04-08265-6.
 
 Cappel, Andrew J.: «The Byzantine response to the ’Arab (10th—11th centuries)». // «Presence of Byzantium: Studies presented to Milton V. Anastos in Honor of his eighty-fifth birthday». — A. Hakkert, 1994. — ISBN 978-90-25-61072-2.
 Cohen, Amnon; Lewis, Bernard: «Population and revenue in the towns of Palestine in the sixteenth century». — Princeton University Press, 1978. — ISBN 978-1-4008-6779-0.
 Gil, Moshe: «A History of Palestine, 634—1099». — Cambridge: Cambridge University Press, 1997. — ISBN 0-521-59984-9.
 Hiyari, Mustafa A.: «The origins and development of the Amīrate of the Arabs during the seventh/thirteenth and eighth/fourteenth centuries». // «Bulletin of the school of Oriental and African studies», vol. 38 (3), pp. 509—524. — 1975. — doi:10.1017/s0041977x00048060. JSTOR: 613705.
 Ibn ̔Abd Rabbih: «The unique necklace», vol. III. — Reading: Garnet Publishing Limited & Southern Court, 2011. — ISBN 978-1-85964-240-5.
 Ibn Khaldun, ̔Abd ar-Rahman ibn Muhammad: «The Muqaddimah: An introduction to history». — Princeton: Princeton University Press, 1967. — ISBN 978-0-691-01754-9.
 Kay, Henry Cassels: «Yaman: Its early medieval history». — London, 1892.
 Kennedy, Hugh N.: «The Prophet and the age of the Caliphates: The islamic Near East from the 6th to the 11th century» (2nd edition). — Harlow: Longman, 2004. — ISBN 978-0-582-40525-7.
 Lancaster, William; Williams, Fidelity: «People, land and water in the Arab Middle East: Environments and landscapes in the Bilad ash-Sham». — Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1999. — ISBN 90-5702-322-9.
 Landau-Tasseron, Ella: «The participation of Tayyi in the Ridda». // «Jerusalem studies in Arabic and Islam», vol. 5. — 1984.
 Lev, Yaacov: «Turks in the political and military life of eleventh-century Egypt and Syria». // «The influence of human mobility in Muslim societies». — Kegan Paul, 2003. — ISBN 0-7103-0802-7.
 Popper, William: «Egypt and Syria under the Circassian sultans, 1382—1468 A.D.: Systematic notes to Ibn Taghrî Birdî's chronicles of Egypt», vol. 15—17. — University of California Press, 1955.
 Retsö, Jan: «The Arabs in antiquity: Their history from the Assyrians to the Umayyads». — Routledge, 2003. — ISBN 978-0-7007-1679-1.
 Richards, D.S.: «The chronicle of Ibn al-Athir for the Crusading period from al-Kamil Fi’l-Ta’rikh. The years 491—541/1097—1146: The coming of the Franks and the Muslim response». — Ashgate Publishing, 2010. — ISBN 978-0-7546-6950-0.
 : «Syria under Islam: Empire on trial, 634—1097», vol. 1. — Delmar: Caravan books, 1977. — ISBN 978-0-88206-013-2.
 Shahid, Irfan: «Tayyi’». // «The encyclopaedia of Islam» (new edition): vol. X, p. 402. — Leiden: Brill, 2000. — ISBN 90-04-11211-1.
 Zambaur, Eduard de'': «Manuel de généalogie et de chronologie de l’histoire de l’islam». — Hannover: Libraire orientaliste Heinz Lafaire, 1927.

Ссылки 

 Византийская империя
 Аббасиды
 Буриды
 Мазьядиды
 Марваниды
 Мирдасиды
 Нумайриды
 Сельджукиды
 Укайлиды
 Фатимиды
 Хамданиды

История Израиля
История Палестины
Династии исламских правителей
Династии средневековой Азии